Nottingham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nottingham Township (Indiana)
 Nottingham Township (New Jersey)
 Nottingham Township (Ohio)
 Nottingham Township (Pennsylvania)